UI est un sigle ou un code qui peut signifier :

Codes 
 UI, Eurocypria Airlines (code AITA).

Sigles 
 UI, unité internationale (utilisée en pharmacologie).
 UI, University of Idaho, l'université d'Idaho aux États-Unis.

Informatique 
 UI (pour l'anglais User Interface), interface utilisateur.

Autres sens 
 Arturo Ui, personnage de la pièce de théâtre La Résistible Ascension d'Arturo Ui de Bertolt Brecht.
 Ui, ancienne colonie phénicienne située à l'emplacement de la ville de Tripoli en Libye.
 Ui, la petite sœur de Yui dans le manga K-ON!
 Ui est un dérivé de « oui », avec un sens plus léger ou plus ironique selon la situation.

Voir aussi 

Code